Сезон 2007/2008 стал для Реал Мадрида 77-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

118.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

44.900.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:118.000.000

Общая прибыль:44.900.000

Разница:73.100.000

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Суперкубок Испании

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2007